Бря́нский областно́й театр драмы им. А. К. Толсто́го — драматический театр в Брянске, основанный в 1926 году, старейший театр Брянской области.

История 
Открытие Брянского государственного драматического театра состоялось 7 ноября 1926 года и было приурочено к 9-й годовщине Октябрьской революции. После обязательного в те времена торжественного собрания был дан спектакль по пьесе Николая Лернера «Николай I» («Декабристы»). Этот же спектакль 14 ноября открыл и первый театральный сезон.

Комплекс зданий «Дома Советов» и «Дома съездов», построенный по проекту московского архитектора-конструктивиста Александра Гринберга, открыли весной 1926 года. Летом того же года, 29 июля, Брянский Губернский исполкомом издал постановление «Об использовании здания Дома съездов в период между съездами под театр».

В составе первой труппы находилось 25 артистов и 12 человек технического персонала под управлением Каширина М. И. и главного режиссёра Чиркина В. А.

Первыми актёрами «Брянского государственного театра», набранными по «пролетарскому призыву» на зимний сезон в Москве, были известные мастера драматической сцены Александрова-Фок Н. А., Андреева О. И., Снежинская Т. А., Сергей Карнович-Валуа, Кошевский П. А., Кисель-Загорянский Н. Н., Орлинский В. С., Чиркин В. А..

Была среди первых актёров театра и знаменитая драматическая актриса Московского Камерного театра Августа Миклашевская — «женщина с задумчивыми глазами», возлюбленная Сергея Есенина, которой он посвятил семь своих стихотворений из цикла «Любовь хулигана».

В 1920-е годы репертуар театра составляли спектакли по пьесам Уильяма Шекспира, Фридриха Шиллера, Александра Островского, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Антона Чехова, Алексея Горького.

Частыми были и гастрольные визиты таких столичных артистов и певцов, как Ольга Книппер-Чехова, Александр Пирогов и Лидия Русланова.

22 июня 1941 года (на момент начала Великой Отечественной войны) театральная труппа находилась на гастролях в Гродно. Многие артисты ушли на фронт в первые дни войны и участвовали в партизанском движении. Из 70 участников гастролей в Гродно только 11 вернулись в Брянск, остальные погибли или пропали без вести. Художественный руководитель Волин Я. И., артисты С. Гундобина, С. Левицкий и заведующий музыкальной частью М. Корнгольд были расстреляны фашистами.

Во время оккупации города (1941—1943) брянский театр назывался «Немецким», в котором шли постановки преимущественно для солдат и офицеров вермахта. Во время отступления в 1943 году здание театра было заминировано. Взрыв прогремел через день после освобождения города частями РККА и нанёс театру огромный материальный ущерб. Погибли декорации, костюмерная, бутафория, мебель и музыкальные инструменты. Все оборудование было уничтожено. Причинённый ущерб был оценён в  рублей.

2 сентября 1944 года Брянским областным руководством принимается постановление «Об организации Брянского областного драматического театра». Новая труппа формировалась из коллектива Ногинского городского драматического театра, а до окончания восстановления здания размещалась в Бежице, в здании «Дома техники».

Осенью 1949 года реконструкция здания театра была завершена, и Брянский областной драматический театр открыл свой новый театральный сезон.

В послевоенный период в репертуаре театра основной являлась военно-патриотическая тема: «Русские люди» (К. Симонов), «Дорога бессмертия» (Товстоногов Г. А. и В. Брагин), «Годы странствий» (А. Арбузов), «Соловьиная ночь» (В. Ежов), «А зори здесь тихие» (Б. Васильев), «Шумел сурово Брянский лес» (А. Семёнов), «Господин бургомистр» (П. Лучин), «Нашествие» (Л. Леонов), «Берег» (Ю. Бондарев), «Рядовые» (А. Дударев), «Берёзовая ветка» (Ю. Визбор).

Известным стал поставленный в 1960 году режиссёром М. Ляшенко спектакль «Эхо Брянского леса», в котором участвовали актёры-фронтовики. Спектакль непрерывно ставился более 20 лет, показывался в Москве и по Центральному телевидению. Был поставлен также ряд других спектаклей, получивших известность в СССР.

К своему 70-летнему юбилею, в 1996 году, театр ставит спектакль по роману «Князь Серебряный» Алексея Толстого, имя которого в этом же году было присвоено театру.

В 2007 году была проведена техническая реконструкция театра.

Почти 50 лет в театре проработала народная артистка РСФСР Марина Александровна Гаврилова-Эрнст, сыграв на его сцене более 120 ролей.

Первого апреля 2022 года руководство и труппа Брянского театра вывесило баннер в поддержку вторжения России на Украину

Коллектив

В театре играли 
 Гаврилова-Эрнст, Марина Александровна (1969—2017), народная артистка РСФСР.
 Гермацкая, Мария Павловна (1951—2000), народная артистка РСФСР.
 Шатрова, Вера Михайловна (1950—2007), народная артистка РСФСР.

Современная труппа театра 
Народные артисты России:
 Иосиф Камышев.

Заслуженные артисты России:

 Михаил Кривоносов;
 Александр Кулькин;
 Михаил Лаврушин;
 Владимир Мусатов;
 Вениамин Прохоров;
 Светлана Рязанцева;
 Светлана Сыряная;
 Марина Финогенова;
 Людмила Шлянцева.

С полным составом труппы, коллектива театра и репертуарным календарём можно ознакомиться на его официальном сайте в сети Интернет.

Примечания

Литература

Статьи и публикации

Ссылки 
 
 
 

Сталинская архитектура в России
Брянский театр драмы
Областные театры
Театры, награждённые орденом Трудового Красного Знамени
Появились в 1926 году в России
1926 год в Брянской области